Legend er det engelske ord for legende.

Legend eller Legends kan også henvise til:

 Legend (skuespil), et amerikansk skuespil fra 1976 af Samuel A. Taylor
 Legend Books, en serie af bøger udgivet af forlaget Random House
 Legends (DC comics), en tegneserie udgivet af DC Comics
 Legend (film fra 1985), en fantasyfilm med Tom Cruise, Mia Sara og Tim Curry
 The Legend (film fra 2012), instrueret af Christian Lara
 Legend (film fra 2015), en biografisk film om Kray-tvillingerne, spillet at Tom Hardy (som begge tvillinger) og Emily Browning
 Legend (Bob Marley and the Wailers-album), et album fra 1984
 Legend (Tangerine Dream-soundtrack), soundtrack tiul filmen fra 1985
 Legend (Lynyrd Skynyrd-album), 1987
 Legend (Poco-album), 1978
 The Legend (Count Basie-album), 1961
 The Legend (Joe Cocker-album), 1992
 The Legend (Johnny Cash-box set), 2005
 "Legend", single af den danske sangerinde Clara
 "Legend", single fra 2011 af Nelly Furtado